Видов — русская фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Видов, Александр Фомич (1829—1896) — архитектор.
 Видов, Михаил Капитонович (1906—1943) — подполковник, начальник политотдела 255-й бригады морской пехоты.
 Видов, Олег Борисович (1943—2017) — советский и американский киноактёр, кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 Видов, Ферапонт Никифорович (1922—1992) — полный кавалер ордена Славы.

Женщины 
 Видова, Ирина Станиславовна (род. 1972) — белорусская певица и поэтесса.

См. также 
 улица Видова